Земля Германии Мекленбург-Передняя Померания имеет свои символы: флаг и герб.

Флаг принят 29 января 1991 года и представляет собой прямоугольное полотнище с полосами (сверху вниз) синего, белого, жёлтого, белого и красного цветов, с соотношением ширины 4:3:1:3:4.

На другом варианте флага герб Мекленбурга-Передней Померании не изображается, а изображаются в центре символы Мекленбурга (чёрная голова быка) слева и Передней Померании (красный грифон) справа.

Неофициально используются и флаги исторических областей. Для Мекленбурга используется исторический сине-жёлто-красный флаг с чёрной головой быка в центре, для Передней Померании — бело-голубой флаг.

Флаги

Примечания

См. также 
 Герб Мекленбурга-Передней Померании

Мекленбург-Передняя Померания